Горан Радовановић се може односити на:

Горан Радовановић (1957), режисер, продуцент и сценариста.
Горан Радовановић (1962), генерал-потпуковник Војске Србије